аль-Муста’и́н ( — поддерживаемый (Богом)) — арабское прозвище

 Ахмад аль-Мустаин — правитель из династии Аббасидов с 862 по 866 годы
 Сулейман аль-Мустаин — халиф Кордовы (1009—1010, 1013—1016), правнук Абд ар-Рахмана III, представитель династии Омейядов
 Сулейман ибн Худ аль-Мустаин — правитель Сарагосы с 1039 по 1049 г.
  — правитель Сарагосы с 1085 по 1110 г.
 Мухаммад VII аль-Мустаин (1370—1408) — 13-й эмир Гранады с 1392 по 1408 г.
 Аль-Аббас аль-Мустаин Биллах (1390—1430) — каирский халиф из династии Аббасидов
  — султан Гранады